The Red Mill – musical di Henry Blossom e Victor Herbert (Broadway, 24 settembre 1906)
The Red Mill – film del 1927 diretta da William Goodrich (Roscoe 'Fatty' Arbuckle)
The Red Mill – episodio del 2011 della serie tv Ghost Detectives